

Miejscowości w Polsce 
 Mokrzec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów 
 Mokrzec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno 
 Mokrzec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo
 Mokrzec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Mokrzec – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Miejscowości na Ukrainie
 Mokrzec – wieś w obwodzie wołyńskim

Zobacz też 
 Mokrzec Swoboda – dawna osada, od 1917 wieś Jedlnia-Letnisko, w województwie mazowieckim